Химе́нес (, ) — испанская фамилия и топоним.

Топоним 
 Хименес — муниципалитет в Мексике, штат Коауила;
 Хименес — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Хименес — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа;
 Хименес — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Хименес — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас;
 Сантандер-Хименес — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Хименес-дель-Теуль — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.

Фамилия 
 Хименесы — баскская правящая династия в IX—XIII веках. Правила в королевствах Арагон, Вигера, Галисия, Кастилия, Леон, Наварра, графствах Рибагорса и Собрарбе.
 Хименес, Александра (род. 1980) — испанская актриса.
 Хименес, Гастон (род. 1991) — аргентинский и парагвайский футболист.
 Хименес, Густаво (1886—1933) — перуанский военный и политический деятель.
 Хименес, Дамиан (род. 1982) — аргентинский футболист.
 Хименес, Дани (род. 1983) — испанский футболист.
 Хименес, Диего Рафаэль (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Эрнандес Хименес, Диего (род. 1999) — мексиканский футболист.
 Хименес, Исраэль (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Хименес, Карла (род. 1980) — американская актриса.
 Хименес, Карлос (род. 1976) — испанский баскетболист.
 Хименес, Кристиан (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Хименес, Лейтон (род. 1989) — колумбийский футболист.
 Хименес, Леопольдо (род. 1978) — венесуэльский футболист.
 Хименес, Луис (1940—2006) — американский скульптор мексиканского происхождения.
 Хименес, Луис (род. 1984) — чилийский футболист.
 Хименес, Маноло (род. 1964) — испанский футболист.
 Хименес, Мануэль (1808—1854) — доминиканский политик.
 Хименес, Мигель — испанский художник XV века.
 Хименес, Наташа — коста-риканская транс и интерсекс активистка.
 
 Хименес, Пабло Хуниор (род. 1981) — парагвайский футболист.
 
 
 Хименес, Сорайя (1977—2013) — мексиканская тяжелоатлетка.
 Хименес, Сусана (род. 1944) — аргентинская актриса и телеведущая.
 Хименес, Тимолеон (род. 1959) — лидер Революционных вооружённых сил Колумбии.
 Хименес, Тони (род. 1970) — испанский футболист и тренер.
 Хименес, Тринидад (род. 1962) — испанский политик, министр иностранных дел Испании в 2010—2011 годах.
 Хименес, Фернандо Аугустин (род. 1984) — парагвайский футболист.
 Хименес, Хайме Мерло (род. 1980) — испанский футболист.
 Хименес, Хайро (род. 1993) — панамский футболист.
 Хименес, Хосе Мария (1971—2003) — испанский шоссейный гонщик.
 Хименес, Хуан
 Хименес, Шави (род. 1970) — испанский кинооператор.
 Хименес, Элеасар (1928—2000) — испанский шахматист.
 Хименес, Элиза (род. 1963) — художник и дизайнер одежды, дочь скульптора Луиса Хименеса.
 Хименес, Элой (род. 1996) — доминиканский бейсболист.

Составные фамилии 
 Хименес де Варгас, Хосе Мария (род. 1995) — уругвайский футболист.
 Хименес де Кесада, Гонсало (1509—1579) — испанский конкистадор.
 Хименес де Сиснерос, Гарсия (1455—1510) — реформатор бенедиктинского монастыря Монсеррат.
 Хименес де Сиснерос, Франсиско (1436—1517) — государственный, общественный и церковный деятель Испании, кардинал, великий инквизитор.
 Хименес де Техада, Франсиско (1703—1775) — великий магистр Мальтийского ордена.
 Хименес Браво, Эктор (род. 1972) — канадский шеф-повар.
 Хименес Гаго, Роберто (род. 1986) — испанский футболист.
 Хименес Качо, Даниэль (род. 1961) — испанский актёр.
 Хименес Мабарак, Карлос (1916—1994) — мексиканский композитор и педагог ливанского происхождения.
 Хименес Майор, Хуан (род. 1964) — перуанский политик, премьер-министр Перу с 2012 по 2013 годы.
 Хименес Малья, Сеферино (1861—1936) — покровитель цыган в католичестве, блаженный.
 Хименес Касинцева, Виктория (род. 2005) — теннисистка из Андорры.

 Аранда Хименес, Луис (1845—1928) — испанский художник.
 Аранда Хименес, Хосе (1837—1903) — испанский художник.
 Берналь Хименес, Мигель (1910—1956) — мексиканский композитор, дирижёр, органист, музыковед и педагог.
 Леон Хименес, Хосе (1938—1964) — кубинский антикоммунистический повстанец.
 Нуньес Хименес, Антонио (1923—1998) — кубинский революционер и географ, академик и дипломат, автор нескольких исследований, имеющих мировое признание.
 Перес Хименес, Маркос (1914—2001) — государственный и военный деятель Венесуэлы.
 Эчанди Хименес, Марио (1915—2011) — коста-риканский политик.

См. также 
 Педро Хименес — белый сорт испанского винограда и сладкое тёмное десертное вино из него.